Катержи́на Э́ммонс (, в девичестве — Ку́ркова (); , Пльзень, Чехословакия) — чешская спортсменка, выступавшая в стрельбе из винтовки, чемпионка Олимпийских игр 2008 года.

В 2007 году вышла замуж за американского стрелка, олимпийского чемпиона 2004 года Мэтта Эммонса и взяла его фамилию. Таким образом, теперь это семья двух олимпийских чемпионов.

Спортивные достижения 
 чемпионка Олимпийских игр 2008 года в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров
 серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в стрельбе из винтовки из 3 положений с 50 метров
 бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров
 9 августа 2008 года в квалификации пекинской Олимпиады повторила рекорд мира в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, выбив максимум — 400 из 400 очков

Ссылки 
 Статья, посвящённая победе Эммонс на Олимпиаде 2008, на официальном сайте игр
 Статья о супругах Мэтт и Кэтти Эммонс: «Американская трагедия, или дежавю Мэттью Эммонса»
Катержина Эммонс - профиль на сайте ISSF (международной федерации стрельбы)

Персоналии по алфавиту
Стрелки Чехии
Олимпийские чемпионы от Чехии
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года